La Machine infernale est le nom donné à l'engin utilisé dans l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Napoléon Bonaparte. 

C'est aussi :
 La Machine infernale (Infernal Machine), un film américain de Marcel Varnel (1933)
 La Machine infernale, une pièce de théâtre de Jean Cocteau (1934)
 La Machine infernale, un téléfilm de Claude Loursais (1963)
 La Machine infernale (The Doomsday Machine), sixième épisode de la deuxième saison de Star Trek écrit par Norman Spinrad et diffusé en 1967